Beavercreek kan syfta på:

 Beavercreek, Ohio
 Beavercreek, Oregon